Патријарх Гаврило може бити:

 Патријарх српски Гаврило I (1648-1655)
 Патријарх српски Гаврило II (1752)
 Патријарх српски Гаврило III (1752-1758)
 Патријарх српски Гаврило IV (1758)
 Патријарх српски Гаврило V (1938-1950)